

Persone 
 Mai Villadsen – politica danese
 Oliver Villadsen – calciatore danese, difensore
 Thomas Villadsen – calciatore danese, portiere
 Trine Villadsen – giocatrice di badminton danese